Miejscowości w USA:
 Camden – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Wilcox
 Camden – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 Camden – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Camden – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Camden – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Camden – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Camden
 Camden – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Camden – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Camden – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Camden – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Ray
 Camden – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Camden – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Camden – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Camden – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
 Camden – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Kershaw
 Camden – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Benton
Gminy w USA:
 Camden (ang. Camden Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Camden (ang. Camden Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Camden (ang. Camden Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Camden (ang. Camden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver
 Camden (ang. Camden Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie DeKalb
 Camden (ang. Camden Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ray
 Camden (ang. Camden Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Camden (ang. Camden Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Camden (ang. Camden County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Camden (ang. Camden County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Camden (ang. Camden County) – w stanie New Jersey
 hrabstwo Camden (ang. Camden County) – w stanie Karolina Północna

Dzielnica Londynu:
 Camden

Dzielnica Sydney:
 Camden